Język mayo (indopacyficzny)
 Język mayo (uto-aztecki)

Przypisy